Pavlov je priimek več oseb:
 Ana Pavlova (1881—1931), ruska primabalerina
 Ivan Petrovič Pavlov (1849—1936), ruski znanstvenik (fiziolog, eksperimentalni nevrolog in psiholog), nobelovec
 Pavel Ivanovič Pavlov (1908—1967), sovjetski vojaški pilot in letalski as
 Todor Pavlov (1890—1977), bolgarski filozof, akademik in politik
 Valentin Pavlov (1937—2003), ruski politik (premier Ruske federacije 1991) in bančnik

Glej tudi 

 Pavlov se imenuje tudi slovenska glasbena skupina, ustanovljena leta 2017
 ime Pavel, tudi Pavle
 priimke Pavlovec, Pavlovič, Pavlovčič, Pavlović, Pavlovski ...
 priimek Petrov